Усакла — топоним в России:

 Населённые пункты
 Усакла (Оренбургская область) — посёлок, Грачёвский район, Оренбургская область.
 Усакла (Самарская область) — село, Клявлинский район, Самарская область. Административный центр поселения.

 Реки
 Усакла (приток Боровки) — река в Оренбургской области, приток Боровки.
 Усакла (приток Искильды) — река в Пермской области, приток Искильды.